Yami – dea indù 
 Yami – popolo di Taiwan
 Lingua yami – lingua parlata nell'isola di Taiwan
Yami – elemento del manga To Love-Ru